Ибэнкс — фамилия. Известные носители:
 Ибэнкс, Девин (род. 1989) — американский баскетболист.
 Ибэнкс, Селита (род. 1983) — американская модель.